Piąty i szósty konkurs Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się w dniach 24–25 sierpnia w Hakubie.

Kwalifikacje do obu konkursów indywidualnych zostały anulowane, co spowodowane było zbyt małą liczbą uczestników, wymaganą do ich przeprowadzenia.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał reprezentant gospodarzy Ryōyū Kobayashi, który jako jedyny przekroczył w zawodach rozmiar skoczni. Drugie miejsce zajął Rosjanin Jewgienij Klimow ze stratą ponad osiemnastu punktów. Skład podium uzupełnił rodak zwycięzcy Daiki Itō. W konkursie wystartowało dwóch reprezentantów Polski – Andrzej Stękała oraz Krzysztof Biegun. Zajęli obaj ostatnie sklasyfikowane pozycje. Czterech zawodników w pierwszej serii zostało zdyskwalifikowanych za nieprzepisowy kombinezon. Zawody rozegrano z belek czternastej oraz piętnastej.

Drugi konkurs indywidualny ponownie wygrał Japończyk Ryōyū Kobayashi, który w pierwszym swoim skoku na półtora metra zbliżył się do rekordu obiektu należącego do Simona Ammanna. Ponownie na drugim miejscu tym razem gorszy o szesnaście punktów znalazł się reprezentant Rosji Jewgienij Klimow, który po tym konkursie objął pozycję lidera w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Skład podium uzupełnił Austriak Daniel Huber. Czwarty był Daiki Itō gorszy o dwa punkty, który w pierwszych zawodach zajął najniższe miejsce na podium. Z reprezentantów Polski punktował tylko Andrzej Stękała sklasyfikowany na pozycji 28. Thomas Aasen Markeng z Norwegii został zdyskwalifikowany w pierwszej serii za nieprzepisowy strój. Zawody rozegrane zostały z belek trzynastej, piętnastej, szesnastej oraz siedemnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hakubie jest Mitsugu Satoh oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem jest, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym jest Ivo Gréger, a jego asystentem – Sašo Komovec. Kontrolą sprzętu zajmą się Sepp Gratzer oraz Miran Tepeš.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny – 24 sierpnia 2018

Drugi konkurs indywidualny – 25 sierpnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hakubie
2018 w Japonii